Старово́йтова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:

 Старовойтова, Галина Васильевна (1946—1998) — российский политический деятель, правозащитница, специалист в области межнациональных отношений.
 Старовойтова, Алёна Михайловна (род. 1999) — российская хоккеистка.
 Старовойтова, Анастасия Николаевна (род. 1982) — белорусская бегунья.
 Старовойтова, Злата Андреевна (1922—2007) — советская волейболистка.
 Старовойтова, Тамара Андреевна (род. 1989) — российская и азербайджанская футболистка.
 См. также 
 Старовойт